Бо́лдово — название населённых пунктов.

Происхождение 
Название Болдино произошло от русского полного прозвищного личного имени Болда́ — варианта имени Балда́.

Часть населённых пунктов Болдово также могла получить своё название от носителей фамилии Бо́лдов, в свою очередь также произошедшей от прозвищного имени Болда.

Время возникновения 
Те населённые пункты Болдово, чьё название происходит непосредственно от имени Болда, возникли не позже XVIII века — времени исчезновения этого имени. Исчезновение имени Болда было связано с полным запретом правительством Петра I всех нецерковных имён в конце XVII — начале XVIII века.

Населённые пункты, чьё название произошло от носителей фамилии Болдов, могли возникнуть позже.

Носители названия 
 Болдово — село в Рузаевском районе Мордовии.
 Болдово — деревня в Заокском районе Тульской области.

Литература 
 Климкова Л. А. Болда́нова лужа // Климкова Л. А. Микротопонимический словарь Нижегородской области (Окско-Волжско-Сурское междуречье): В 3-х частях. Ч. 1. А-И. — Арзамас: АГПИ, 2006. — С. 144.
 Климкова Л. А. Бо́лдовка // Климкова Л. А. Микротопонимический словарь Нижегородской области (Окско-Волжско-Сурское междуречье): В 3-х частях. Ч. 1. А-И. — Арзамас: АГПИ, 2006. — С. 144.
 Климкова Л. А. Бо́лдовский ключ // Климкова Л. А. Микротопонимический словарь Нижегородской области (Окско-Волжско-Сурское междуречье): В 3-х частях. Ч. 1. А-И. — Арзамас: АГПИ, 2006. — С. 145.

Примечания